Логвинов (женская форма — Логвинова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Логвинов, Григорий Семёнович (род. 1956) — посол России в Австралии.
 Логвинов, Евграф Дмитриевич (1866—?) — член IV Государственной думы от области войска Донского.
 Логвинов, Евгений Васильевич (в монашестве Евфимий; 1953—2017) — российский реставратор, игумен.
 
 Логвинов, Карп Дмитриевич (в монашестве Климент; 1870—1933) — старообрядческий священнослужитель.
 Логвинов, Михаил Васильевич (1941—2014) — советский актёр и режиссёр театра и кино.
 Логвинов, Николай Христофорович (1837—1909) — русский государственный деятель, уфимский губернатор.
 Логвинов, Станислав Александрович (1946—2018) — советский и российский учёный.
 Логвинов, Фёдор (род. 1994) — российский рэп-исполнитель, битмейкер и звукорежиссёр.

Логвинова 
 Логвинова, Вера Васильевна (род. 1919) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Логвинова, Мария Никитична (1904—2002) — театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).

См. также 
 Логвин
 Логвиново
 Логвиновский
 Логинов